Wołłejko ist der Name folgender Personen:

 Czesław Wołłejko (1916–1987), polnischer Schauspieler
 Jolanta Wołłejko (* 1942), polnische Schauspielerin
 Magdalena Wołłejko (* 1955), polnische Schauspielerin